Артём Андреевич Комиссаров (род. , Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Руна».

Карьера 
Начал игровую карьеру в молодёжной команде «Локомотив-Кубань» и отыграл 3 сезона в Молодёжной лиге, дважды став чемпионом.

В 2012 году Комиссаров стал игроком «Красного Октября». В сезоне 2014/2015 провёл 28 матчей в Единой лиги ВТБ, набирая 4,6 очков, 2,3 подбора и 0,4 передач в среднем за игру. В Еврокубке принял участие в 15 матчах, в которых набрал 4,7 очка и 2 подбора.

В июле 2015 года Комиссаров перешёл в «Зенит». В составе петербургского клуба провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая 1,3 очка, 1,1 подбора и 0,2 передачи. В в 11 играх Еврокубка его статистика составила 1,9 очка, 1,1 подбора и 0,3 передачи. Вместе с командой стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ и серебряных медалей Кубка России.

В сентябре 2016 года подписал контракт с «Уралом». В 31 игре Суперлиги-1 его средняя статистика составила 8 очков и 4 подбора.

В августе 2017 года продолжил карьеру в «Енисее». В 21 матче Единой лиги ВТБ Артём проводил на паркете в среднем по 13 минут, набирая 4 очка и 2 подбора.

В июле 2018 года продлил контракт с «Енисеем». В сезоне 2018/2019 Комиссаров провёл 26 матчей в Единой лиге ВТБ и набирал 6 очков, 3,4 подбора и 0,7 передач.

В июне 2019 года подписал с «Енисеем» новый контракт.

В июле 2021 года Комиссаров перешёл в «Руну».

В сезоне 2021/2022 Комиссаров стал серебряным призёром Суперлиги-1 и бронзовым призёром Кубка России.

Достижения 
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/2016
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022
  Серебряный призёр Кубка России: 2015/2016
  Бронзовый призёр Кубка России (2): 2013/2014, 2021/2022

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Руна»